Щерба́к:

Фамилия 
 
 
  (род. 1928) — украинский искусствовед.
 
 Щербак, Галина Иосифовна (1930—2022) — советский зоолог, акаролог, специалист по клещам.
 Щербак, Григорий Михайлович (1912—1984) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Щербак, Денис Владимирович (род. 1989) — российский футболист.
 Щербак, Дмитрий Игоревич (род. 1996) — украинский футболист.
 Щербак, Игорь Александрович (1943—2002) — советский бегун-марафонец.
 Щербак, Константин Вячеславович (род. 1986) — белорусский гребец-каноист.
 Щербак, Никита Сергеевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Щербак, Нина Феликсовна (род. 1972) — российский прозаик, сценарист, кандидат филологических наук.
 
 Щербак, Олег Николаевич (род. 1950) — российский дипломат.
 Щербак, Олеся Вадимовна (род. 1998) — российская футболистка.
 Щербак, Ольга Викторовна (род. 1998) — российская гандболистка.
 Щербак, Татьяна Сергеевна (род. 1997) — российская футболистка.
 Щербак, Фёдор Александрович (1918—1998) — советский контрразведчик, генерал-лейтенант.
 Щербак, Филипп Кузьмич (1907—1969) — партийный деятель Украинской ССР.

Двойные фамилии 
 Щербак-Жуков, Андрей Викторович (род. 1969) — российский писатель, поэт, критик.

Топоним 
 Щербак — село в Тюменском районе Тюменской области России.
 Щербак — село в Новоазовском районе Донецкой области Украины.
 Щербак (приток Ишетки) — река в Кировской области России.
 Щербак (приток Омутной) — река в Томской области России.

См. также 
 Щербаки